Lucilina är ett släkte av blötdjur. Lucilina ingår i familjen Chitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsnäckor
Lucilina